Квинт Сульпи́ций Камери́н ():
 Квинт Сульпиций Камерин — римский консул 9 года
 Квинт Сульпиций Камерин — римский консул-суффект 46 года
 
 Квинт Сульпиций Камерин Претекстат — по некоторым данным, римский консул или военный трибун с консульской властью 434 года до н. э.